QL steht für:
 QL (Band), eine Schweizer Fun-Punk-Band
 den Heim- und Personal Computer Sinclair QL
 Query Language, englisch für Abfragesprache
 .QL, eine konkrete, auf SQL basierende Abfragesprache
 das Wort „cool“ in Leetspeak
 den IATA-Code der sri-lankischen Fluglinie Aero Lanka

Abkürzung